

Cinema 
 Novak – film del 2009 diretto da Andrés Andreani

Onomastica
Novak – nome proprio di persona serbo maschile

Persone

Arti 
 Caterina Novak – mezzosoprano italiano
 Jan Novák – compositore e latinista ceco
 Janez Krstnik Novak – compositore sloveno
 Kim Novak – attrice statunitense
 Pablo Novak – attore argentino
 Slobodan Prosperov Novak –  storico e scrittore croato
 Vilmos Aba Novák – artista ungherese
 Vítězslav Novák – compositore ceco
 Vjenceslav Novak – drammaturgo croato

Sport 
 Anatole Novak – ciclista su strada francese
 Daniel Novák – cestista slovacco
 Dezső Novák – calciatore ungherese
 Đoni Novak – calciatore sloveno
 Éva Novák – nuotatrice ungherese
 Ferenc Novak – canoista ungherese
 František Novák – sciatore cecoslovacco
 Gábor Novák – canoista ungherese
 Ján Novák – calciatore slovacco
 Jacob Novak – wrestler statunitense
 Jiří Novák – tennista ceco
 Jiří Novák – pallavolista ceco
 Ladislav Novák – calciatore e allenatore cecoslovacco
 Mike Novak – cestista statunitense
 Petar Novák – calciatore cecoslovacco
 Steve Novak – cestista statunitense

Varie 
 František Novák – aviatore e militare cecoslovacco
 Joseph Novak – accademico statunitense
 Kesar Novak – nobile serbo
 Ladislav Novák – poeta cecoslovacco
 Ljudmila Novak – politica slovena
 Michael Novak – (1933-2017) filosofo e scrittore statunitense 
 Starina Novak (Baba Novac) – ribelle serbo

Televisione 
 Mr. Novak – serie televisiva statunitense

Pagine correlate 
 Novákite
 Nowak
 Novac